The Wandering Jew – film statunitense del 1923 diretto da Maurice Elvey
The Wandering Jew – film statunitense del 1933 diretto da George Roland
The Wandering Jew – film statunitense del 1933 diretto da Maurice Elvey remake del film del 1923

Pagine correlate 
 Ebreo errante